Selectie (genetica), een onderdeel van de evolutietheorie of de plantenveredeling
 Selecteren (computer)
 Decentrale selectie, de loting waarmee een beperkt aantal opleidingsplaatsen (met numerus fixus) over de kandidaten wordt verdeeld
 Selectie (sport), de groep van sporters waarmee een wedstrijd gespeeld wordt
 Steekproef, een steekproef uit een totale populatie
 Natuurlijke selectie, het mechanisme waardoor organismen evolueren
 Kunstmatige selectie, het mechanisme waarmee bepaalde (combinaties van) eigenschappen door de mens worden geselecteerd bij de domesticatie van dieren en planten
 Werving en selectie, het aantrekken en selecteren van kandidaten voor werk